Trška gora je lahko:
 hrib pri Novem mestu
 istoimensko naselje v Mestni občini Novo mesto
 Trška gora nad Krškim
 Partizanska bolnišnica Trška gora